Massoud ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Schah Massoud (1953–2001), afghanischer Mujaheddin-Kämpfer
 Ahmad Zia Massoud (* 1956), afghanischer Politiker
 Ahmad Massoud (* 1989), afghanischer Politiker
 Ghassan Massoud (* 1958), syrischer Filmschauspieler
 Massoud Massoud (* 1940), emeritierter maronitischer Bischof von Latakia
 Mena Massoud (* 1991), kanadischer Schauspieler ägyptischer Abstammung
 Salah Massoud (* 1996), deutscher Schauspieler